FCS steht für:
 Faller Car-System, Fahrsystem für Modellautos
 FC Red Bull Salzburg
 FC Sachsen Leipzig
 FC Schaffhausen
 FC Südtirol
 1. FC Saarbrücken
 1. FC Schweinfurt 05
 FCS-Maßnahmen (engl. favourable conservation status) = Sicherungsmaßnahmen eines günstigen Erhaltungszustandes von Populationen
 Ferrocarril del Sur del Perú (FCS), ehemalige Eisenbahngesellschaft in Peru
 Fetal Calf Serum, siehe Fetales Kälberserum
 Fin Control System, Finnen-Arretierungssystem für Surfboards
 Final Cut Studio, Video Studio Software von Apple
 First Customer Shipment (Final Customer Shipment), erste ausgelieferte Version einer Software
 Flight Calibration Services, ein deutsches Unternehmen, das Flugvermessungen durchführt
 Flight Control System, Flugzeugsteuerung
 Fluoreszenz-Korrelations-Spektroskopie, optische Messmethode
 Frame Check Sequence, Blockprüfzeichenfolge Teil eines Ethernet-Pakets
 Fraport Cargo Services, eine GmbH der Fraport AG
 Freie Christliche Schule, mehrere Schulen in Deutschland
 Freie Comenius Schule Darmstadt, genehmigte Ersatzschule in freier Trägerschaft
 Freudenberg Chemical Specialities, deutsches Chemieunternehmen
 Fuel Cell Stack (o. ä.), Herzstück eines Brennstoffzellensystems
 Future Combat Systems, war als Teil der Transformation der US-Armee gedacht

fcs steht für:
 Langue des signes québécoise (ISO-639-3-Code), Gebärdensprache des französischsprachigen Kanadas

FCS